Maria Franciszka de Bragança, pełne imię: Maria Francesca de Assis da Maternidade Xavier de Paula de Alcântara Antónia Joaquina Gonzaga Carlota Mónica Senhorinha Soter e Caia de Bragança (ur. 22 kwietnia 1800 w Queluz; zm. 4 września 1834 w Gosport) – infantka Portugalii, poprzez małżeństwo - infantka Hiszpanii i hrabina Molina.

Maria Franciszka urodziła się w Pałacu w Queluz jako córka króla Jana VI Portugalskiego (1767–1826) i królowej Karoliny Joachimy Burbon, infantki Hiszpanii (1775–1830).

4 września 1816 poślubiła w Kadyksie per procura swojego wuja Karola Burbona (1788–1855), infanta Hiszpanii i hrabiego Molina, drugiego syna Karola IV Hiszpańskiego i jego żony, królowej Marii Ludwiki Parmeńskiej. Ceremonię powtórzono 22 września w Pałacu Królewskim w Madrycie, w obecności obojga małżonków. Maria Franciszka i jej mąż mieli trzech synów:
 Carlosa Luisa (1818–1861), hrabiego Montemolín; 
 Juana Carlosa Maria Isidro (1822–1887), hrabiego Montizón; 
 Ferdinanda de Borbón (1824–1861).

Maria Franciszka zmarła na wygnaniu w angielskim mieście Gosport. Została pochowana w katolickim kościele. Jej mąż ożenił się z jej najstarszą siostrą - wdową Marią Teresą, księżniczką Beira.

Dynastia Bragança
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1800
Zmarli w 1834
Odznaczeni Orderem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Vila Viçosa